Crisippo, in greco antico Χρύσιππος Chrýsippos, può riferirsi a:

Mitologia
 Crisippo, personaggio della mitologia greca che riguarda la storia di Tebe

Filosofia
 Crisippo di Soli, filosofo greco, considerato il secondo fondatore della scuola stoica;
 Crisippo di Corinto, allievo della scuola pitagorica.